Coxon ist der Familienname folgender Personen:

 Graham Coxon (* 1969), britischer Rockgitarrist und Maler
 Leah Coxon (* 1982), britische Biathletin